1992 Голяма награда на Германия е 40-о за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 26 юли 1992 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
1992 година в Германия